

Geografia 
 Gallo d'Oro – fiume della Sicilia
 Gallodoro – comune della città metropolitana di Messina

Musica 
 Il gallo d'oro – opera di Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov